Подполье:

 Подполье — пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта.
 Техническое подполье — пространство под зданием для размещения коммуникаций.
 «Подполье» (также «Андерграунд», «Подземный мир», ) — название фильмов:
 «Подполье» — немой фильм 1927 года.
 «Подполье» — фильм ужасов 1985 года.
 «Подполье» — комедийный триллер 1996 года.
 Подполье в политике — форма деятельности оппозиционных сил.

См. также
 Андеграунд (значения)